Трка на 100 метара у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 27. и 28. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Џастин Гатлин из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 68 атлетичара из 51 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембар 2019.
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2019.
|-
| Олимпијски рекорди
| 9,63
| rowspan="3" | Јусејн Болт
| rowspan="3" |  
| Лондон, Уједињено Краљевство 
| 5. август 2012.
|-
| Светски рекорд
| rowspan="2" | 9,58
| rowspan="2" | Берлин, Немачка
| rowspan="2" | 16. август 2009.
|-
| Рекорд светских првенстава
|-
| Најбољи резултат сезоне
| 9,81
| Кристијан Колман
| 
| Пало Алто, САД
| 30. јун 2019.
|-
| rowspan="3" | Европски рекорд
| rowspan="3" | 9,86
| Франсис Обиквелу
| 
| Атина, Грчка
|  22. август 2004.
|-
| rowspan="2" | Жими Вико
| rowspan="2" | 
| Париз, Француска
|  4. јул 2015 .
|-
|| Монтреј, Француска
| 7. јун 2016.
|-
| Северноамерички рекорд
| 9,58
| Јусејн Болт
| 
| Берлин, Немачка
| 16. август 2009.
|-
| Јужноамерички рекорд
| 10,00
| Робсон Каетано да Силва
| 
| Мексико, Мексико
| 22. јул 1988.
|-
| Афрички рекорд
| 9,85
| Олусоџи Фасуба
| 
| Доха, Катар
| 12. мај 2006.
|-
| rowspan="4" | Азијски рекорд
| rowspan="4" | 9,91| rowspan="2" | Феми Огуноде
| rowspan="2" | 
| Вухан, Кина
| 4. јун 2015.
|-
| Гејсонвил, САД
| 22. април 2015.
|-
| rowspan="2" | Су Бингтјен
| rowspan="2" | 
| Мадрид, Шпанија
| 22. јун 2018.
|-
| Париз, Шпанија
| 30. јун 2018.
|-
| Океанијски рекорд| 9,93| Патрик Џонсон
| 
| Мито, Јапан
| 5. мај 2003.
|-
!colspan="6" | Рекорди остварени на Светском првенству 2019.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне| 9,76| Кристијан Колман
| 
| Доха, Катар
| 28. септембар 2019.
|}

 Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2019. године пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)
 Резултати 
 Предтакмичење 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године. У предтакмичењу је учествовало 30 атлетичара без истрчане норме за ову трку, сврстани у 4 групе по 7.
 
За квалификације су се пласирала по 1 првопласирани из сваке од 4 групе (КВ) и 5 на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 47 такмичара подељених у 6 група.

У полуфинале су ишли тројица првопласираних из свих 6 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнут резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 29. септембра 2019. године по локалном времену. Полуфиналисти сз били подељени у 3 групе по 8.

За финале су квалификовани: двојица првопласираних из све три групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв'''),

Финале 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године у 22:15 по локалном времену. Ветар је био +0,6 м/с.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 100 м за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном